

Persone 
 Maurus Lauter (...-1665) – religioso tedesco
 Wilhelm Florentin Lauter (1821-1892) – politico tedesco
 Ludwig von Lauter (1855-1929) – militare tedesco
 Ants Lauter (1894-1973) – attore estone
 Hans Lauter (1914-2012) – politico tedesco
 Ernst August Lauter (1920-1984) – fisico tedesco
 Wolfgang Müller-Lauter (1924-2001) – filosofo tedesco
 Hans Lauter (1928) – psichiatra tedesco
 Josef Lauter (1936) – matematico tedesco
 Ed Lauter (1938-2013) – attore statunitense
 Hans Lauter (1941-2007) – archeologo tedesco
 Wolfgang Lauter (1946) – fotografo tedesco
 Gerhard Lauter (1950) – giurista tedesco
 Rolf Lauter (1952) – storico dell'arte tedesco

Geografia

Germania

Centri abitati 
 Lauter – comune nel circondario di Bamberga (Baviera)
 Lauter – frazione del comune di Burkardroth nel circondario di Bad Kissingen (Baviera)
 Lauter – frazione della città di Laubach nel circondario di Gießen (Assia)
 Lauter – ex comune ora frazione della città di Lauter-Bernsbach nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Lauter – frazione della città extracircondariale di Suhl (Turingia)
 Lauter – frazione del comune di Surberg nel circondario di Traunstein (Baviera)

Fiumi 
 Lauter – fiume tedesco, che scorre nella Renania-Palatinato, affluente del fiume Glan
 Lauter – fiume franco-tedesco, che scorre nella Renania-Palatinato e nel Basso Reno, affluente diretto del Reno
 Lauter (Große Lauter) – fiume del Baden-Württemberg, affluente del Danubio
 Lauter – fiume dell'Assia, affluente della Schlitz
 Lauter – fiume del Baden-Württemberg, affluente del Neckar
 Lauter – fiume della Baviera, affluente della Baunach
 Lauter – fiume del Baden-Württemberg, affluente della Fils
 Lauter – fiume della Baviera, affluente della Itz
 Lauter – fiume del Baden-Württemberg, affluente della Murr